André de Raaff (1911-1990), Nederlands pianist en arrangeur
André de Raaff (1953), Nederlands muziekuitgever, zoon van bovenstaande